Altiplano kan syfta på följande platser:

Altiplano, högplatåområde i Sydamerika

Antarktis 

 Altiplano (platå i Antarktis), 

Robotskapade Antarktisförgreningar